The Rounders peut faire référence à :
 The Rounders, court-métrage de Charlie Chaplin en 1914
 Le Mors aux dents (The Rounders), film de Burt Kennedy sorti en 1965
 The Rounders, série télévisée